Медово — деревня в Кулейской волости Печорского района Псковской области.

Расположена на восточном берегу острова Каменка в западной части Псковского озера. На острове к северо-западу находится деревня Сельцы, к юго-востоку — деревня Каменка.

Население 
Численность населения деревни Медово составляет 23 жителя по состоянию на 2000 год.

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Печорского района